Desa Mekarmulya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Mekarmulya (administrativ by i Indonesien, lat -7,00, long 108,24), Jawa Barat, 
 Desa Mekarmulya (administrativ by i Indonesien, lat -6,59, long 108,12), Jawa Barat, 
 Desa Mekarmulya (administrativ by i Indonesien, lat -6,85, long 108,02), Jawa Barat, 
 Desa Mekarmulya (administrativ by i Indonesien, lat -6,66, long 107,23), Jawa Barat, 
 Desa Mekarmulya (administrativ by i Indonesien, lat -6,31, long 107,23), Jawa Barat, 
 Desa Mekarmulya (administrativ by i Indonesien, lat -7,00, long 108,56), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar